Kim Chong-in, leader du Parti Minju
Kai (chanteur)